Saturninakirche steht für
 St. Saturnina (Neuenheerse), Nordrhein-Westfalen 
 St. Saturnina (Sains-lès-Marquion), Frankreich